Monthureux ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Vosges:

Monthureux-le-Sec
Monthureux-sur-Saône
Kanton Monthureux-sur-Saône

Siehe auch:
Montureux